Amiot steht für:
 Amiot 351, französisches Bombenflugzeug
 SECM-Amiot, französisches Flugzeugbauunternehmen (1916 bis 1934)

Amiot ist der Name folgender Personen:
 Amiot (Maurer, 1334), Schweizer Maurer
 Amiot (Maurer, 1412), französischer Maurer
 Amiot (Bildhauer), französischer Bildhauer 

Amiot ist der Familienname folgender Personen:
 Félix Amiot (1894–1974), französischer Flugzeugkonstrukteur
 Grégoire Amiot (* 1995), französischer Fußballspieler 
 Jean-Claude Amiot (* 1939), französischer Komponist und Hochschullehrer
 Joseph-Marie Amiot (1718–1793), französischer Jesuit, Astronom und Historiker

Siehe auch:
 Amyot